Scacciati ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Scacciati (um 1642–1710), italienischer Maler
 Andrea Scacciati (Kupferstecher), italienischer Kupferstecher
 Bianca Scacciati (1894–1948), italienische Opernsängerin (Sopran)